Абубакир Алиевич Тыныбаев (31 декабря 1927 года — 20 января 1999 года) — государственный и хозяйственный деятель Казахской ССР.

Биография 
Родился в Казалинском районе Кызылординской области в семье железнодорожника.

В 1948 году после окончания школы поступил учиться на гидромелиоративный факультет Казахского сельскохозяйственного института. Окончив его в 1953 году, по направлению поехал работать инженером-гидротехником в Акмолинскую область.

В 1981—1986 годах был первым секретарём Талды-Курганского обкома КПСС. Возглавлял министерство мелиорации Казахской ССР.

Имя Тыныбаева носит одна из улиц Алматы и Талдыкоргана.

Примечания

Ссылки 
 Река его жизни
 Тыныбаев

Выпускники Казахского сельскохозяйственного института
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Первые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС